Зе́нченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Зенченко, Владимир Петрович (1931—2018) — советский геолог, первооткрыватель крупнейшего в России  месторождения урана, лауреат Ленинской премии.
 Зенченко, Геннадий Иванович (1937—2016) — казахстанский организатор сельскохозяйственного производства, генеральный директор товарищества «Зенченко и компания», Герой Труда Казахстана.
 Зенченко, Татьяна Николаевна (род. 1978) — российская самбистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, Европы и мира, Заслуженный мастер спорта России.

См. также 
 Зинченко